Nachtschadefamilie, familie van bedektzadige planten
Nightshade (computerspel uit 1985), computerspel voor de Amstrad CPC, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
Nightshade (computerspel uit 1991), computerspel voor de NES
Nightshade (computerspel uit 2004), computerspel voor de PlayStation 2
Nightshade (Marvel Comics), ook bekend als Dr. Nightshade en Deadly Nightshade, een superschurk in het Marvel Universe
Nightshade (strip), stripverhaal, gepubliceerd door DC Comics
Nightshade (Jack Butler), sciencefictionroman van Jack Butler
Nightshade (Alex Rider), boek van Alex Rider
Nightshade (Dungeons & Dragons), een monster in Dungeons & Dragons
Nightshade (Doctor Who), Doctor Who-roman van Mark Gatiss
Nightshade (Kubusschnitt), een muziekalbum van Kubusschnitt
Nightshade (Ruders), een muziekcompositie
Nightshade (2022), een Amerikaanse film uit 2022